Gianni Zanasi – regista italiano
 Dario Zanasi - giornalista italiano
 Gianni Zanasi – giornalista e rugbista a 15 italiano
 Guglielmo Zanasi – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Mario Zanasi – baritono italiano